Arason est un patronyme islandais dérivé du prénom  et notamment porté par :

Par ordre chronologique
 Guðmundur Arason (1161–1237), évêque de Hólar, en Islande ;
  (mort en 1459), chef islandais ;
 Jón Arason (1484–1550), évêque et poète islandais ;
  (1599–1635),  islandais ;
  (né en 1961), joueur de handball islandais ;
 Árni Gautur Arason (né en 1975), joueur de football (gardien de but) islandais ;
  (né en 1986), chanteur islandais.

Notes et références